Ensdorf (Beieren)
 Ensdorf (Saar)